Dylan Woesthoff is een personage van de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen. Het personage werd gespeeld door Manuel Broekman. In het tweede seizoen werd Dylan gepromoveerd naar de vast cast. De rol Dylan werd vanaf toen echter overgenomen door Ludwig Bindervoet. Dylan staat bekend als de wat naïeve voetballer.

Overzicht
Dylan is de zoon van Jeffrey en Natasha. Na de scheiding van zijn ouders blijft Dylan bij zijn moeder wonen, maar met zijn vader heeft hij nog steeds goed contact.

Over het leven van Dylan voor Voetbalvrouwen is verder niets bekend.

Seizoen een 
Dylan is dolblij als hij in Heros-jong mag spelen. Ook zijn vader is supertrots op hem. Maar het gaat minder met Dylan wanneer zijn moeder overlijdt aan borstkanker. Dylan trekt in bij zijn vader en stiefmoeder Melanie. Dylan vermaakt het prima en ook zijn vriendinnetje Rowena kan het goed vinden met Jeffrey en Melanie. Rowena kan het zo goed vinden dat zij eigenlijk achter Jeffrey aan zit. Als Dylan zijn vader en Rowena betrapt is hij zo boos op Rowena dat hij het uitmaakt met haar. Dan laat Dylan zich verleiden door Melanie en worden zij betrapt door Dylans stiefbroer Diego en zijn vader Jeffrey. Jeffrey is woest op z'n zoon, maar wanneer Jeffrey en Melanie het goed maken besluiten ze alle drie te vergeten wat er is gebeurd.

Wanneer coach Arjan overlijdt zet Arjans plaatsvervanger Harry Reitsma Dylan in de basisopstelling. Hij krijgt de positie van zijn vader. Dylan vindt het jammer voor zijn vader, maar besluit deze kans wel te grijpen.

Seizoen twee 
Dylan moet zich bewijzen binnen het elftal, dit komt echter omdat hij de jongste is. Nu is dan ook nog eens zijn vader assistent-coach waarop iedereen denkt dat Dylan wordt voorgetrokken. Dylan reageert in eerste instantie zijn woede af op z'n vader. Maar als Jeffrey naar Bahrein vertrekt maken vader en zoon het toch goed met elkaar. Als Jeffrey is vertrokken werpt Melanie zich meteen op als manager van Dylan, die daar zelf niet echt op staat te springen.

Dan wordt Dylan goed bevriend met Gio Goudzand, hij is namelijk nieuw in de club en heeft geen vrienden. Dylan en Gio kunnen het goed met elkaar vinden en gaan vaak samen uit. Tijdens een avondje stappen raakt Dylan in contact met Nikki. Gio heeft meteen door dat Nikki een prostituee is, maar Dylan niet. Gio waarschuwt Dylan, maar Dylan gaat hier niet op in. Dylan houdt van Nikki en iedereen mag dit weten. Ze beginnen een relatie en vrijen vanaf dan zonder condoom. Met gevolg natuurlijk, Dylan krijgt namelijk hierdoor zijn eerste soa. Als dan ook Melanie achter Nikki's waarheid komt chanteert zij Nikki, waarop Nikki de relatie tussen Dylan en Nikki wordt verbroken.

Dylan stuurt uiteindelijk Melanie naar de kliniek om af te kicken, hij heeft namelijk genoeg van Melanie en haar drama. Als Dylan niet veel later een afschrift krijgt van de bank schrikt hij zich dood dat Melanie zowel z'n bankrekening heeft geplunderd. Dylan is helemaal klaar met zijn stiefmoeder en vertrekt uit huis. Dylan besluit bij Hidde Storm in te trekken. Dit is echter voor korte duur, want als blijkt dat Hidde fraude heeft gepleegd namens Heros vertrekt hij weer. Dan vindt Dylan een logeerplek bij Italo Ferrero en diens vrouw Tessa Carolus. Dylan komt er dan achter dat hij weer gevoelens heeft voor Tessa. Met behulp van Solange weet Dylan zich weer te herenigen met Tessa. Met toestemming van Rutger Carolus beginnen Dylan en Tessa een relatie.

Seizoen drie 
Inmiddels is Dylan samen met zijn vader naar Bahrein vertrokken. Het is onbekend of Dylan nog een relatie heeft met Tessa.

Woesthoff, Dylan